Buick Velite steht für:
 Buick Velite (Konzeptfahrzeug), Konzeptfahrzeug (2004) von Bertone für Buick USA 
 Buick Velite 5, chinesischer Pkw
 Buick Velite 6, chinesischer Pkw
 Buick Velite 7, chinesischer Pkw